Сезон 2015/2016 называется уже первенством Высшей хоккейной лиги. Федерация хоккея России решила не продлевать соглашение с Российской хоккейной лигой, и передала трёхлетние права на проведение турнира Высшей хоккейной лиге.

Клубы 
По сравнению с предыдущим сезоном, в этом две команды покинули первенство, а две присоединились. Ушли «Союз» из Заречного и «Ямальские Стерхи», представлявшие Ноябрьск, а прибыли молодёжные составы клубов ВХЛ «Спутник» (Нижний Тагил) и «Кристалл» (Саратов). На совещании перед стартом нового сезона также присутствовали представители клубов «Кристалл» (Электросталь), «Драгуны» (Можайск) и «Зеленоград», но эти команды не вошли в итоговый список.

Регулярный чемпионат 
По регламенту, на первом этапе клуб провела по 4 матча с каждым соперником по принципу «домашняя двухматчевая серия и выездная двухматчевая серия». После того, как эта стадия закончилась, команды были разделены на две группы, и уже внутри группы провели по 4 матча с каждым соперником. При этом первые два места группы А попали в полуфинал плей-офф, а первое место группы Б вместе с оставшимися тремя клубами группы А в четвертьфинале разыгрывали две «путёвки» в полуфинал.

Первый этап

Второй этап 
12 декабря определилось имя пятого участника группы А, что означает автоматическое попадание в плей-офф. Второй этап стартовал в январе 2016 года.

Группа А 
В группу А попали лучшие 5 клубов первого этапа с сохранением очков, заработанных в нём. По результатам второго этапа первые 2 места группы А попали в полуфинал плей-офф, оставшиеся команды — в четвертьфинал.

Группа Б 
Группу Б образовали команды, на первом этапе занявшие места с шестого по девятое с сохранением заработанных очков. После матчей второго этапа лучшая команда группы Б попала в четвертьфинал плей-офф.

Плей-офф 
Первый матч раунда плей-офф состоялся 28 февраля. Четвертьфинальная и полуфинальная серии продолжались до трёх побед, а финальная — до четырёх.

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт первенства 

Первенство Высшей хоккейной лиги